Еле́на За́йцева: Зайцева, Елена Александровна (Каналес; род. 1976) — российская легкоатлетка.
 Зайцева, Елена Геннадьевна (род. 1962) — народная артистка Российской Федерации, солистка театра «Московская оперетта».
 Зайцева, Елена Ивановна (1921—2005) — медик, профессор.
 Зайцева, Елена Николаевна (род. 1953) — певица, участница группы сёстры Зайцевы.